Друга половинка (також Важливий інший; Significant Other) — американський науково-фантастичний фільм жахів 2022 року.
 Важливі інші — американський драматичний телесеріал, який транслювався 1998 року.
 Важливі інші — американський телесеріал 2004 року.
 Significant Other — другий альбом гурту Limp Bizkit.